Ikkatteq bezeichnet:
 Ikkatteq, Ort im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Ikkatteq, ehemaliger Militärflugplatz im Distrikt Ammassalik, Grönland, siehe Bluie East Two
 Ikkatteq (Bucht), Bucht im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Ikkatteq (Sund), Sund im Distrikt Ammassalik, Grönland